Harms er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Bernhard Harms
 Claus Harms
 Lars Harms
 Ludwig Harms
 Theodor Harms